Verrieselung steht für:

 Einbringen von Wasser in den Boden in der Abwassertechnik oder Landwirtschaft, siehe Verrieselung (Wassertechnik)
 Ausfallen von Blüten am Weinstock, siehe Verrieselung (Weinbau)